Gwozdz oder Gwóźdź ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrence Gwozdz (* 1953), amerikanischer klassischer Saxophonist
 Marek Gwóźdź (* 1977), polnischer Skispringer
 Michelle Gwozdz (* 1994), deutsche TV-Teilnehmerin und Influencerin